Херо́ния () — деревня в Греции, на месте древнего города Херонеи. Расположена на высоте 130 м над уровнем моря, на правом берегу реки Кифисоса, в 7 км к северо-западу от Левадии и в 96 км к северо-западу от Афин. Входит в общину (дим) Левадия в периферийной единице Беотия в периферии Центральная Греция. Население — 556 человек по переписи 2011 года. Площадь — 26,995 км².

До сентября 1916 года называлась Копрена или Капрена ().

Через деревню проходит  Фивы — Левадия — Ламия.

История 
Область Херонии населена с доисторических времён. Древний город Херонея () находился на холме Баломенос.

Впервые упоминается как Арна () Гомером в «Списке кораблей» в «Илиаде»: «Арн, виноградом обильный». По преданию город Арна был основан Аполлоном. Названа по имени Арны, дочери Эола. Расположен был на скалистом берегу между рекой Кифисосом и горой Турионом (Фурием, Турием, ). Позже переименован в Херонею по имени Херона, сына Аполлона.

До конца V века до н. э. находился в зависимости от Орхомена, позднее попал под власть Фив. После 424 года до н. э. добился независимости. Достиг богатства и процветания в IV веке до н. э., когда чеканил собственную медную и серебряную монету (с надписью «» или «»). Славился производством ароматных масел.

Возле Херонеи произошло несколько важных для истории Древней Греции сражений. В 338 году до н. э. произошла битва при Херонее, в ходе которой македонский царь Филипп II разбил объединённую армию греческих городов-государств. Над могилой фиванцев, павших в битве, был поставлен мраморный памятник — сидящий лев, сохранившийся до нашего времени. 

В 86 году до н. э. произошла битва при Херонее, в ходе которого римский консул Сулла разгромил Архелая, полководца понтийского царя Митридата VI.

Родина древнегреческого философа Плутарха. В римский период был свободным городом. В 551 году город был разрушен землетрясением.

В 4 километрах к западу, на месте современной деревни  находился древний город .

В 1879 году проводились раскопки на месте могилы фиванцев, в 1902—1904 годах под руководством Георгиоса Сотириадиса на холме Баломенос. Мраморный лев высотой 5,5 метра был обнаружен в 1818 году в виде нескольких кусков. Восстановлен и установлен на постамент высотой 3 метра.

На горе над Херонией находится акрополь древнего города, сохранились стены эллинистического периода. Ниже акрополя в скале вырублены сидения театра. В Херонии находится археологический музей. Развалины города являются туристическим объектом.

Население 
Динамика численности населения, чел.

См. также 
 Первая Митридатова война

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Археологические объекты в Греции
Беотия
Города Древней Греции
Населённые пункты Греции
Митридатовы войны